Roe může znamenat:

 Roe (přítok Missouri) – řeka v Montaně v USA
 Roe (přítok Lough Foyle) – řeka v Severním Irsku
 Roe (Západní Austrálie) – řeka v Západní Austrálii
 Roe (Arkansas) – město v Arkansasu

Externí odkazy